Сингуль Татарский — село в Ялуторовском районе Тюменской области. Административный центр Сингульского сельского поселения.

Село находится на берегу озера Сингуль.

Сингуль с татарского переводится как прелестный, красивый, солнечный.

Население

Инфраструктура 
 Музей
 Резиденция экс-губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Примечания 

Населённые пункты Ялуторовского района